Blanford kan som auktorsförkortning betyda:

 William Thomas Blanford
 Henry Francis Blanford

Robotskapade auktorsförkortningar